Адам може да се отнася за:

 Адам, първият човек според свещените писания на юдаизма, християнството и исляма;
 Адам, име;
 Адам, село в дем Лъгадина, Гърция.